Hornussen, commune suisse du canton d'Argovie dans le district de Brugg ;
 Hornuss, sport pratiqué en Suisse.